Alma-Sofia Miettinen – cantante finlandese
 Antti Miettinen – hockeista su ghiaccio finlandese
 Karri Pekka Matias Miettinen, noto come Paleface – musicista finlandese
 Rauno Miettinen – ex sciatore nordico finlandese